{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (56101) - || 1999 BW14 ||18 januari 1999 || N. Kawasato
|-
| (56102) - || 1999 BD15 ||24 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (56103) - || 1999 BU19 ||16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (56104) - || 1999 BA20 ||16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (56105) - || 1999 BB20 ||16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (56106) - || 1999 BG24 ||18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (56107) - || 1999 BT25 ||18 januari 1999 || LINEAR
|-
| (56108) - || 1999 BN26 ||16 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (56109) - || 1999 BB32 ||19 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (56110) - || 1999 CO1 ||7 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (56111) - || 1999 CO2 ||6 februari 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (56112) - || 1999 CK5 ||12 februari 1999 || T. Urata
|-
| (56113) - || 1999 CQ5 ||12 februari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (56114) - || 1999 CA6 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56115) - || 1999 CN7 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56116) - || 1999 CZ7 ||11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56117) - || 1999 CC9 ||13 februari 1999 || J. Broughton
|-
| (56118) - || 1999 CF14 ||13 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (56119) - || 1999 CZ18 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56120) - || 1999 CL19 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56121) - || 1999 CB20 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56122) - || 1999 CS20 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56123) - || 1999 CR23 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56124) - || 1999 CH24 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56125) - || 1999 CC25 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56126) - || 1999 CT31 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56127) - || 1999 CC34 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56128) - || 1999 CX37 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56129) - || 1999 CH43 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56130) - || 1999 CM45 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56131) - || 1999 CY48 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56132) - || 1999 CO49 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56133) - || 1999 CX51 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56134) - || 1999 CJ53 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56135) - || 1999 CJ55 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56136) - || 1999 CK55 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56137) - || 1999 CW55 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56138) - || 1999 CY56 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56139) - || 1999 CV58 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56140) - || 1999 CN62 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56141) - || 1999 CR76 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56142) - || 1999 CZ77 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56143) - || 1999 CO82 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56144) - || 1999 CB83 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56145) - || 1999 CN84 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56146) - || 1999 CR85 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56147) - || 1999 CV85 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56148) - || 1999 CP93 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56149) - || 1999 CP98 ||10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56150) - || 1999 CT103 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56151) - || 1999 CX104 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56152) - || 1999 CK106 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56153) - || 1999 CT114 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56154) - || 1999 CU119 ||11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56155) - || 1999 CY119 ||11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56156) - || 1999 CG123 ||11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56157) - || 1999 CG135 ||8 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (56158) - || 1999 CG138 ||11 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (56159) - || 1999 CK147 ||9 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (56160) - || 1999 CY150 ||8 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (56161) - || 1999 CG158 ||12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (56162) - || 1999 DX2 ||20 februari 1999 || T. Urata
|-
| (56163) - || 1999 DE3 ||22 februari 1999 || P. G. Comba
|-
| (56164) - || 1999 DW7 ||18 februari 1999 || LONEOS
|-
| (56165) - || 1999 EZ2 ||8 maart 1999 || K. Korlević
|-
| (56166) - || 1999 ER6 ||14 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (56167) - || 1999 EU11 ||12 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56168) - || 1999 FS5 ||19 maart 1999 || Farra d'Isonzo
|-
| (56169) - || 1999 FU5 ||16 maart 1999 || ODAS
|-
| (56170) - || 1999 FK6 ||17 maart 1999 || ODAS
|-
| (56171) - || 1999 FR6 ||19 maart 1999 || ODAS
|-
| (56172) - || 1999 FD7 ||20 maart 1999 || ODAS
|-
| (56173) - || 1999 FV9 ||22 maart 1999 || LONEOS
|-
| (56174) - || 1999 FQ13 ||19 maart 1999 || Spacewatch
|-
| (56175) - || 1999 FY24 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56176) - || 1999 FK25 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56177) - || 1999 FU25 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56178) - || 1999 FQ26 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56179) - || 1999 FS26 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56180) - || 1999 FJ29 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56181) - || 1999 FU29 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56182) - || 1999 FE31 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56183) - || 1999 FF34 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56184) - || 1999 FB35 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56185) - || 1999 FJ35 ||19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56186) - || 1999 FW36 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56187) - || 1999 FR39 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56188) - || 1999 FA40 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56189) - || 1999 FS44 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56190) - || 1999 FQ47 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56191) - || 1999 FP49 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56192) - || 1999 FD59 ||20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (56193) - || 1999 GN1 ||8 april 1999 || T. Kobayashi
|-
| (56194) - || 1999 GV5 ||15 april 1999 || J. Broughton
|-
| (56195) - || 1999 GX6 ||14 april 1999 || LINEAR
|-
| (56196) - || 1999 GF7 ||13 april 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (56197) - || 1999 GF8 ||9 april 1999 || LONEOS
|-
| (56198) - || 1999 GB9 ||10 april 1999 || LONEOS
|-
| (56199) - || 1999 GG11 ||11 april 1999 || Spacewatch
|-
| (56200) - || 1999 GU16 ||15 april 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten